Namling kan avse:

 Namling, Shigatse – härad i Shigatses stad på prefekturnivå, Autonoma regionen Tibet, Kina
 Namling (häradshuvudort i Kina, Tibet Autonomous Region, lat 29,69, long 89,10)  – köping och centralort i föregående
 Namling Qu – vattendrag i Autonoma regionen Tibet, Kina